Zhytomyr est la graphie anglaise pour Jytomyr, ville d'Ukraine ;
 (117240) Zhytomyr, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.